Василий Всеволожский:
 Всеволожский-Бражник, Василий Иванович — воевода при Иване III
 Всеволожский, Василий Павлович (1871—?) — доктор медицины, зауряд-полковник, председатель Санкт-Петербургского Автомобиль-Клуба (1912—1917), сын П. А. Всеволожского